Berbner ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Berbner (* 1985), deutscher Journalist und Autor
 Thomas Berbner (* 1965), deutscher Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer